Trienekens ist der Familienname folgender Personen:

 Hellmut Trienekens (* 1938), deutscher Unternehmer
 Stefan Trienekens (* 1970), deutscher Fußballspieler

Trienekens ist der Name des Unternehmens
 Trienekens AG, ein Entsorgungsunternehmen